Clearfield est le nom de plusieurs lieux aux 
Clearfield (Iowa)
Clearfield (Pennsylvanie)
Clearfield (Utah)
Clearfield (Wisconsin)
Clearfield Township, dans le Dakota du Nord
en Pennsylvanie
Comté de Clearfield, en Pennsylvanie
Clearfield Township (Comté de Butler), dans le Comté de Butler
Clearfield Township, dans le Comté de Cambria
Clearfield Township (Wisconsin), dans le Wisconsin